W Bośni i Hercegowinie
 Provo – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w mieście Livno
 W Serbii
 Provo – wieś w okręgu maczwańskim, w gminie Vladimirci

W USA
 Provo – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Provo (ang. Provo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Fall River